Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Bob Lutz /  Stan Smith (secondo turno)
 Assente
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)

 Patricio Cornejo Seckel /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (semifinali)
 Malcolm Anderson /  Roy Emerson (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1974